Francisco Scaramanga är en fiktiv figur i James Bond-filmen och romanen Mannen med den gyllene pistolen. Han är en skurk som i romanen bär smeknamnet "Pistols" Scaramanga men kallas även för "Paco", vilket är ett spanskt diminutiv för Francisco. I filmen spelades rollen av den engelska skådespelaren Christopher Lee.

Bokens Scaramanga 
Som barn var Francisco Scaramanga prickskytt på en cirkus i Spanien, han tog även hand om en av cirkuselefanterna. En dag gick elefanten bärsärkagång och Scaramanga blev vittne till hur den blev dödad av en polis, vilket fick Scaramanga att skjuta polisen i hjärtat. Han flydde sedan till USA, där han blir ledare av det kriminella gänget the Spangled Mob.

Filmens Scaramanga 
I filmen Mannen med den gyllene pistolen är Francisco en högt betald lönnmördare, troligen en av de bästa i världen, som får en miljon dollar per mord. Han är mest känd som "Mannen med den gyllene pistolen", eftersom han bara använder kulor som är gjorda av guld. Det visar sig i filmen att hans pistol också är gyllene och för att kunna dölja pistolen för polis och andra är den uppbyggd av vardagliga föremål. Ett cigarettetui utgör handtaget, en cigarettändaren utgör kulhuset (där kulan laddas i hålet där lågan normalt kommer upp), en manschettknapp utgör avtryckaren och en reservoarpenna utgör pipan. Han är även känd för sin pricksäkerhet. Alla Scaramangas uppgörelser utförs av hans betjänt Nick Nack, vilket gör honom anonym för de flesta.

Scaramanga har tre bröstvårtor, två vanliga och en över den vänstra bröstvårtan.

Scaramangas och James Bonds mest berömda replikskifte är:
Scaramanga: "Your Walther PPK against my golden gun, each of us with a fifty-fifty chance."
Bond: "Six bullets to your one?"
Scaramanga: "I only need one."
Deras sista dialog: Ready!

Hantlangare 
 Nick Nack

Figurer i James Bond
Bondskurkar
Fiktiva yrkesmördare
Fiktiva massmördare
Fiktiva figurer från Spanien
Fiktiva figurer introducerade 1965